Feldgrill ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Feldgrill (1917–2007), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ruth Feldgrill-Zankel (* 1942), österreichische Politikerin (ÖVP)